W Polsce

 Gostomia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Gostomia – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała 
 Gostomia – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz
 Gostomia – gromada w powiecie prudnickim
 Gostomia – gromada w powiecie wałeckim